La Isla kan syfta på:

Mexiko 

 La Isla, Tenosique, 
 San Antonio la Isla (ort), Delstaten Mexiko, 
 La Isla, Guanajuato, Valle de Santiago, 
 La Isla, Papantla, 
 La Isla, Tihuatlán, 
 La Isla, Lagos de Moreno, 
 La Isla, San Luis Potosí, Matlapa, 
 La Isla, Centro, 
 La Isla, Chiapas, Pantelhó, 
 La Isla, Tototlán, 
 La Isla, Oaxaca, Santiago Jocotepec,

Spanien 

 Penon de Alhucemas, ö,